Racinet ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Racinet (1825–1893), französischer Kostümkundler und Illustrator
 Delphine Racinet, Geburtsname von Delphine Réau (* 1973), französische Sportschützin
 Guillaume Racinet (1788–1880), französischer Politiker